Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Allemagne)
  d'infanterie (Empire allemand)

France 
  d'infanterie (France)

Japon
  (armée impériale japonaise)

Royaume-Uni 
Monument à la 58e division britannique